Антиох (, Antiochos) в гръцката митология може да се отнася за:

 Антиох (син на Херакъл), син на Херакъл и Меда, дъщеря на Филант. Той е баща на Филант.

 Антиох, един от седемте сина на Мел от Гонуса. Той е убит от Тидей.

 Антиох, един от синовете на Птерелай и правнук на Посейдон.

 Антиох, един от синовете на Египт. Той се жени (и е убит от) Итеа, дъщеря на Данай.

 Антиох, от Атика, един от жертвите на Минотавър.

Източници 
 Диодор Сицилийски, Library of History, 4. 37. 1
 Павзаний, Description of Greece, 1. 5. 2 & 10. 10. 1
 Библиотека, 1. 8. 3; 2. 4. 5
 Йоан Цец (Tzetzes) по Ликофрон, 932
 Хигин Митограф, Fabulae, 170

Древногръцка митология
Хераклиди